ECE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 883 амінокислот, а молекулярна маса — 99 773.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, протеаз, металопротеаз, метилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Трансферази